Бахшя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Бахшян, Анаит Нерсесовна (род. 1947) — армянский педагог и общественный деятель.
 Бахшян, Юрий Гургенович (1947—1999)  — бывший вице-спикер армянского парламента.